

Мавлютово — присілок, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Мавлютово — присілок, Мішкинський район, Башкортостан